Kuwum (Marga), een plaats in Indonesië
Kuwum (Mengwi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing